Michael Clarke – crickettista australiano
Michael Clarke – musicista statunitense
Michael Clarke – tennista britannico
Michael Clarke – tecnico effetti speciali
Michael Clark (astronomo) – astronomo neozelandese